El término Ubiquity puede referirse a:

 Ubiquity, una extensión para Mozilla Firefox que permite crear híbridos de sitios web; o
 Ubiquity, una aplicación utilizada para la instalación del sistema operativo Ubuntu.